Тарнопольский — фамилия:
 Тарнопольский, Абрам Исаакович (1912—1944) — гвардии капитан
 Владимир Тарнопольский
 
 Тарнопольский, Олег Дмитриевич — российский визажист.
 Тарнопольская
 Тарнопольская, Жанна Юрьевна (род. 1972) — украинская легкоатлетка, спринтер, заслуженный мастер спорта Украины.